Příjmení Gardavský nese více osob:
 Jan Gardavský (* 1989) – český lyžař na trávě
 Jaroslav Gardavský (1906–1942) – důstojník československé armády popravený nacisty
 Martin Gardavský (* 1987) – český model a reklamní herec
 Vítězslav Gardavský (1923–1978) – český spisovatel, dramatik, básník a filozof